Niemcy:
 Otzberg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Otzberg – wulkan